Leuchtstift bezeichnet:

 Einen Textmarker mit einer fluoreszierenden Signalfarbe
 Einen Kugelschreiber mit eigener Lichtquelle, zur Zierde oder um damit im Dunkeln schreiben zu können
 Ein Eingabegerät, mit dem auf dem Bildschirm früher Computer einzelne Punkte markiert werden konnten, ähnlich der heutigen Computermaus, siehe Lichtgriffel